Osoby o tym nazwisku:
 Leonard Furs-Żyrkiewicz – polski wojskowy
 Walery Furs-Żyrkiewicz – polski wojskowy